Niang est un nom de famille sénégalais notamment porté par :

Bakar niang l'ancêtre commun des niang 
 Asma Niang, judokate marocaine ;
  ;
 Daouda Niang, général sénégalais ;
 Fania Niang, chanteuse, auteur-compositeur-interprète sénégalaise ;
 Gakou Fatou Niang, femme politique malienne ;
  ;
 Idah Sithole-Niang (1957-), biochimiste zimbabwéenne ;
 Lena Niang, basketteuse sénégalaise ;
 M'Baye Niang, footballeur sénégalais, également naturalisé français ;
 Madické Niang, homme politique sénégalais ;
 Maïmouna Niang, karatéka sénégalaise ;
 Mamadou Niang, footballeur sénégalais ;
 Mamadou Niang (militaire), général sénégalais ;
 Mame-Fatou Niang, professeure d'université franco-sénégalaise ;
 Matar Niang, footballeur sénégalais ;
 Modou Niang, artiste sénégalais ;
 Moustapha Niang, basketteur sénégalais ;
 Nafissatou Niang Diallo, femme de lettres sénégalaise ;
 Ndeye Aminata Niang, athlète sénégalaise ;
 Philippe Niang, scénariste et réalisateur français ;
 Ousmane Niang, athlète sénégalais ;
 Rokhaya Niang actrice sénégalaise ;
 Sango Niang, basketteur sénégalo-français ;
 Seyni Niang, homme politique sénégalais ;
 Talla Niang, colonel sénégalais ;
 Thierno Niang, basketteur sénégalais; 
Patronyme sénégalais